Seznam armad z zaporedno številko 34.

Seznam 
 34. armada (Japonski imperij)
 34. armada (ZSSR)

 Zračne
 34. zračna armada (ZSSR)

Glej tudi